Али́на Штефа́ния Стэни́лэ (; род. 27 декабря 1997 года, Аниноаса, Хунедоара, Румыния) — румынская гимнастка, чемпионка Европы по спортивной гимнастике 2014 года в командном первенстве. В 2014 году также выступила в составе сборной Румынии на Чеипионате мира в Наннине, но там румынская команда осталась на четвёртом месте, проиграв США, Китаю и России.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Международной федерации гимнастики

Гимнасты Румынии
Чемпионы Европы по спортивной гимнастике